

Cinema 
 Pumpkinhead 3: Ceneri alle ceneri (Pumpkinhead 3: Ashes to Ashes) – film del 2006 diretto da Jake West

Musica 
 Ashes to Ashes – gruppo musicale norvegese
 Ashes to Ashes – singolo dei The Mindbenders del 1966
 Ashes to Ashes – traccia dell'album Electronic Meditation dei Tangerine Dream del 1970
 Ashes to Ashes – singolo di David Bowie del 1980, dall'album Scary Monsters (and Super Creeps)
 Ashes to Ashes – traccia dell'album All Systems Go dei Vinnie Vincent Invasion del 1988
 Ashes to Ashes – singolo degli Apoptygma Berzerk del 1991
 Ashes to Ashes – traccia dell'album Somewhere Far Beyond dei Blind Guardian del 1992
 Ashes to Ashes – singolo dei Faith No More del 1997, dall'album Album of the Year
 Ashes to Ashes – canzone dei Damageplan feat. Jerry Cantrell, dalla colonna sonora di The Punisher del 2004
 Ashes to Ashes – traccia dell'album Uncreation dei Benedictum del 2006
 Ashes to Ashes – traccia dell'album The Inner Sanctum dei Saxon del 2007
 Ashes to Ashes – traccia dell'album The Final Sign of Evil dei Sodom del 2007
 Ashes to Ashes – album dei Chelsea Grin del 2014
 Ashes to Ashes – singolo di Anna Bergendahl del 2019

Teatro 
 Ceneri alle ceneri (Ashes to Ashes) – commedia di Harold Pinter del 1996

Televisione 
 Ashes to Ashes – serie televisiva della BBC
 Affari di colore (Ashes to Ashes) – episodio della seconda stagione di Beverly Hills 90210
 Cenere alla cenere (Ashes to Ashes) – episodio della prima stagione di Murder Call
 Cenere alla cenere (Ashes to Ashes) – episodio della sesta stagione di Star Trek: Voyager
 Cenere sei e... (Ashes to Ashes) – episodio della prima stagione di Reaper – In missione per il Diavolo
 Non c'è due senza tre (Ashes to Ashes) – episodio della terza stagione di Quincy
 Omicidio in sacrestia (Ashes to Ashes) – episodio della prima stagione di CSI: Miami
 Scandali ad Hollywood (Ashes to Ashes) – episodio speciale di Colombo